Кимовка — название населённых пунктов на Украине:
 Кимовка — до 2016 года название села Черкасское в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Кимовка — до 2016 года название села Калиновка в Березанском районе Николаевской области.